Александр Унев— болгарский учитель и революционный деятель ВМОРО.

Биография 
Александр Унев родился в городе Велес (тогда часть Османской империи). Он получил высшее образование в Швейцарии. Вступил в ВМОРО. В учебном году 1907—1908 был учителем французского языка в училище в Петриче. Здесь он возглавлял префектуры руководящего органа организации.

6 февраля 1908 был делегатом районной конференции ВМОРО в Долна-Рибнице. Из-за предательства османские власти окружили село с многочисленными войсками и башибузуками. В драматическом сражении, развернувшемся на следующий день, Унев погиб вместе с воеводой Манушем Георгиевым.

Примечания 

Члены Внутренней македонско-одринской революционной организации
Родившиеся в Велесе